Fourrier ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Fourrier (1903–1976), französischer Handelsvertreter und Politiker
 Marguerite Fourrier, französische Tennisspielerin